William Parry réfère notamment à :

Personnalités 
 William Edward Parry (1790–1855), amiral de la Royal Navy, exlorateur ayant tenté d'atteindre le Pôle Nord, et hydrographe.
 William Parry (1934-2006), mathématicien britannique.
 William Parry, acteur américain.

Personnage de fiction 
 Will Parry, personnage de la série À la croisée des mondes.